Il doppio del torneo di tennis Brussels Outdoor 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen con Ilie Năstase e Ion Țiriac non hanno disputato la finale.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1971